Торресандино ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Население — 732 человека (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Мартин и святая дева дель Кармен.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación Provincial — Torresandino
 Web no oficial de Torresandino

Муниципалитеты Бургоса